

Населені пункти та їхні частини

 Янінув — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Янінув — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Янінув — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Янінув — частина села Каленчев у гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Янінув — колонія в гміні Рокіцини Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Янінув — колонія в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Янінув — осада в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Янінув — лісова осада в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства

Примітки